Cantabria – comunità autonoma della Spagna
Cantabria – nave dell'Armada Española
Cantabria – stazione della rete tranviaria di Madrid